SJE peut désigner 

 The Scandinavian Journal of Economics, une revue d'économie
 Société jurassienne d'émulation